Лешниково — название нескольких населённых пунктов:
 Лешниково — село в Хасковской области Болгарии.
 Лешниково — деревня в Шатурском районе Московской области.